{{Filmski umjetnik
|ime = Jared Fogle
|slika = Jared Fogle Subway 2014.jpg|mini|Jared Fogle
|opis slike = Fogle u 2014.
|rodno ime = Jared Scott Fogle
|pseudonim = Jared S. Fogle
|rođenje = 23. kolovoza, 1977.
|mjesto rođenja =  Indianapolis, Indiana, SAD
|smrt =
|mjesto smrti =
|godine rada =
|web =
|supruga =
|suprug =
|važnije uloge =
|važniji filmovi =
|oscar =
|emmy =
|tony =
|zlatni globus =
|bafta =
|cesar =
|goya =
|afi =
|olivier =
|saturn =
|ostale_nagrade =
}}Jared Scott Fogle''' (Indianapolis, 23. kolovoza, 1977.), američki je glumac.

Vanjske poveznice

 

Američki filmski umjetnici